Дими́триос Калле́ргис (; , остров Крит, Османская империя — , Афины, Греция) — греческий генерал и политический деятель.

Биография 
Воспитывался в Санкт-Петербурге, затем изучал в Вене медицину.

С началом Греческой войны за независимость Каллергис отправился в Грецию и храбро сражался под командованием Караискакиса.

Позднее был адъютантом президента Каподистрии. В качестве командующего одним из кавалерийских отрядов в Афинах он способствовал мирной революции сентября 1843 года (Восстание 3 сентября), однако в 1845 году, после новой смены власти в Греции, вынужден был отправиться в изгнание в Лондон.

В 1848 году Каллергис предпринял неудачную попытку военного переворота в Греции, но вынужден был вновь бежать, на этот раз в Париж.

Оттуда он был вызван на родину в 1854 году, с началом Крымской войны, и занял пост военного министра в кабинете Маврокордатоса — впрочем, ненадолго.

Последним значительным взлётом карьеры Каллергиса было его назначение в 1861 году полномочным послом в Париж — этот свой пост Каллергис использовал для того, чтобы обеспечить французскую поддержку смещению короля Греции Оттона I и утверждению в Греции династии Глюксбургов.

Примечания

Литература 
 

Родившиеся на Крите
Умершие в Афинах
Политики Греции
Военачальники Греции
Министры обороны Греции
Послы Греции во Франции